Червоний перець — висушені плоди тропічного куща Capsicum frutescens, пряність, яка має пекучий смак.
 «Червоний Перець» — сатирично-гумористичний ілюстрований журнал, який виходив українською мовою у 1927—1934 роках у Харкові як додаток до «Вістей ВУЦВК».
 «Червоний Перець» — Полтавський український пересувний театр сатири, який діяв у 1929—1941 роках.